Ryota Nagata (Kyoto, 17 de maio de 1985) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma